Тёпло-Огарёвский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Тульской области России.

Административный центр — посёлок городского типа (рабочий посёлок) Тёплое.

География 
Район расположен на юге Тульской области. Площадь 1014 км². Основные реки — Упа и её приток Уперта, Плава и Зуша, Ситова Меча и Красивая Меча.

В селе Раево находится самая высокая точка Среднерусской возвышенности — 293 м над уровнем моря.

История 
Район образован 23 июля 1924 года в результате районирования Крапивенского уезда Тульской губернии с центром в селе Огарёво.

В 1926 году уезды были упразднены, центр района переведен в село Тёплое.

В 1929 году в результате упразднения губерний район вошёл в состав Тульского округа Московской области, при этом к нему была присоединена часть упразднённого Новоникольского района. В результате к началу 1930 года в состав Тёпло-Огарёвского района входили следующие сельсоветы: Алексеевский, Андриановский, Анновский, Богатеевский, Больше-Огарёвский, Васильчиковский, Введенский, Волчье-Дубравский, Голохвостовский, Доробинский, Ивановский, Катеревский, Крюковский, Мало-Огарёвский, Мининский, Митропольский, Мосюковский, Моховский, Нарышкинский, Новосельский, Одинцовский, Озерский, Павловский, Петровский, Плесинский, Поганцевский, Покровский, Сергиевский, Серго-Ржавский, Спасский, Стрешневский, Суровский, Сухоручьевский, Теплинский и Фёдоровский.

10 декабря 1932 года из Богородицкого района в Тёпло-Огарёвский были переданы Алексеево-Телятинский, Колычевский и Лидинский сельсоветы.

21 февраля 1935 года из Тёпло-Огарёвского района в Липицкий были переданы Голохвастовский, Крюковский, Мининский, Моховский, Поганцевский и Сергиевский сельсоветы.

26 сентября 1937 года район вошёл в состав новообразованной Тульской области.

1 августа 1958 года к Тёпло-Огарёвскому району была присоединена часть территории упразднённого Липицкого района.

В 1963 году район был упразднён, а в 1965 году восстановлен.

Население 

 Урбанизация
 городское население (рабочий посёлок Тёплое) —  %
 сельское население —  %.

Территориальное деление 
Административно-территориальное устройство
Тёпло-Огарёвский район в рамках административно-территориального устройства включает 1 посёлок городского типа и 18 сельских округов:

 Муниципальное устройство
В муниципальный район, в рамках организации местного самоуправления, входят три муниципальных образования, в том числе одно городское и два сельских поселения:

В 2006 году в муниципальном районе были созданы одно городское и пять сельских поселений. В 2013 году были упразднены сельские поселения Красногвардейское (включено в Нарышкинское), Алексеевское и Покровское (включены в Волчье-Дубравское).

Населённые пункты 
В Тёпло-Огарёвском районе 112 населённых пунктов, в том числе один городской (рабочий посёлок) и 111 сельских населённых пунктов.

Транспорт 
Через район проходят автомобильные дороги местного значения, связывающие Тёплое с другими районными центрами области.

Туризм 
В Тёпло-Огарёвском районе имеется потенциал для становления и развития туризма. В районе нет гостиницы, есть три кафе.

В силу особенностей своего положения на Среднерусской возвышенности Тёпло-Огарёвский район является местом дивного мира природы средней полосы России. В сёлах района на момент образования района насчитывалось 15 церквей. В 1988 году приводились следующие сведения: «На данный момент 8 церквей (из 15) исчезли полностью, 7 находятся в различной степени сохранности (большинство полуразрушены или сохранились в руинах)». На территории района имеются две действующие церкви, включённые в реестр памятников Тульской области: Свято-Иверский храм в п. Тёплое и Свято-Успенский храм в с. Нарышкино.

В селе Нарышкино есть Святой источник Святителя Николая. Вода источника имеет уникальный состав, в ней мало солей и она кристально прозрачна. Но главное в ней то, что она обладает огромной целительной силой.

Сохранившийся потенциал традиционной материальной культуры является предпосылкой создания познавательных, духовно-исторических, спортивных, экологических туров духовно-исторической направленности для туристов.

Промышленность 
В поселке имеется мясоперерабатывающий завод ООО"Город мастеров", являющийся градообразующим. До 2000-х годов действовали также: два молочных комбината (один действующий), консервный завод. Активно в регионе развивается фермерство и аграрная промышленность. Больший потенциал имеет производство зерновых.

Известные уроженцы 
  Буйнов, Николай Васильевич (1923—1977) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945). Родился в деревне Крюковка.
  Данилов, Пётр Алексеевич (1915—1944) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944, посмертно). Родился в селе Малая Огарёвка.
  Зиновьев, Николай Иванович (1907—1987) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943). Родился в деревне Алексеевке.
  Кузнецов, Тихон Петрович (1899—1968) — советский солдат, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). Родился в деревне Заволосово.
  Сёмин, Сергей Васильевич (1917—1943) — советский офицер, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (1940). Родился в деревне Алексеевке.
  Попов, Василий Иванович (1925—1955) — советский солдат, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945). Родился в деревне Плёсы.
  Фёдоров, Василий Устинович (1924—1960) — советский солдат, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы. Родился в деревне Ново-Воскресенское.

Ссылки 
 Официальный сайт МО Тёпло-Огарёвского района Тульской области
 Район на информационно-аналитическом портале Тульской области
 Сведения о районе

Примечания